Kirchner kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst D. M. Kirchner
 Georg Kirchner
 Ralph F.Kirchner

Robotskapade auktorsförkortningar